Plaats in Indonesië
 Margasana (Kramatwatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Margasana (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Margasana (Jatilawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Margasana (Kertanegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java